Dit is de wereldranglijst van november 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 november 1994.

Mannen 11